Whitestone peut faire référence à :

Toponyme

, village ;
 , banlieue de Nuneaton.

, canton et communauté.

Whitestone (Queens), quartier de la cité de New York ;
 Whitestone Logging Camp, localité en Alaska.

Oamaru, ville surnommée  ;
 La rivière Whitestone, cours d’eau de l’Île du Sud

Patronyme 

  (1946-), agente artistique britannique ;
 Heather Whitestone (1973-), mannequine américaine.

Entreprise 
 , une entreprise de fromages basée à Oamaru.

Autres 
 Whitestone (album), album de 1985 du guitariste de jazz Joe Pass ;
 , école indépendante Bulawayo, au Zimbabwe ;
 , roche calcaire nommée localement .

Voir aussi

Note